John Toner ist der Name folgender Personen:

* John Toner (Geistlicher) (1857–1949), schottischer Geistlicher, Bischof von Dunkeld
 John Toner (Footballspieler) (1923–2014), US-amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer 
 John Toner (Physiker) (* 1955), US-amerikanischer Physiker